Василий Ткачёв:
 Ткачёв, Василий Алексеевич — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета СССР.
 
 Ткачёв, Василий Ильич (1906—?) — старший механик теплохода Балтийского морского пароходства Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.
 Ткачёв, Василий Семёнович (1945—2000) — российский адмирал, начальник Военно-дипломатической академии.